Les Lambeosaurinae (lambéosaurinés en français) forment une sous-famille éteinte, inventée par William Parks en 1923, qui regroupe des dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea (dinosaures à bec de canard) et à la famille des Hadrosauridae.

Les lambéosaurinés sont caractérisés par les crêtes ou tubes de diverses formes qu'ils portent sur le sommet de leur tête (genres Parasaurolophus, Hypacrosaurus, Lambeosaurus, etc.), et un bec épais.

Classification

Cladogramme 
Le cladogramme suivant a été réalisé par Albert Prieto-Márquez et ses collègues en 2013, il montre la phylogénie des lambéosaurinés :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Liste des genres 

  Adelolophus ?
  Amurosaurus
  Angulomastacator
  Aralosaurus
  Arenysaurus
  Blasisaurus
  Canardia
  Charonosaurus
  Corythosaurus
  Hypacrosaurus
  Jaxartosaurus
  Kazaklambia ?
  Lambeosaurus
  Magnapaulia
  Nanningosaurus ?
  Olorotitan
  Pararhabdodon
  Parasaurolophus
  Sahaliyania
  Tsintaosaurus
  Velafrons

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauridae
 Parasaurolophini

Hadrosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1923